Бєл — шляхетський герб, різновид герба Костеша.

 Бєл — село, громада в окрузі Требішов, Кошицький край.
 Вельки Бєл — село, громада округу Сенець, Братиславський край.